Cry-Baby, een muzikale komische film
Cry Baby (album), een album van de Amerikaanse artiest Melanie Martinez
Cry Baby (Garnet Mimms), een nummer van Garnet Mimms, gecoverd door Janis Joplin